Національна ліга В 2012—2013 — 66-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб Лозанна.

Регламент 
Чемпіонат складався з двох етапів: на першому 11 команд виявили вісімку, на другому етапі у плей-оф чільна вісімка клубів виборювала звання чемпіона Ліги. Чемпіон НЛБ зустрічався у перехідних матчах (серія до чотирьох перемог) з найгіршою командою Національної ліги А.

Підсумкова таблиця

Бомбардири

Плей-оф

Кваліфікація НЛА 
 Лозанна — Лангнау Тайгерс 4:2 (5:7, 4:1, 4:3 ОТ, 3:1, 0:2, 3:2)

Джерела 
 Сезон 2013   

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
2012 у швейцарському спорті
2013 у швейцарському спорті